Adriana Vailatti (Caxias do Sul, 30 de dezembro de 1976), mais conhecida como Pâmela Butt, é uma ex-atriz pornográfica brasileira

Já teve participações no programa Sem Controle, do SBT, e em sites eróticos tais como DreamCam, Garotas da Van e Abusa.

Em 2017, era uma das 5 atrizes de filmes adultos brasileiros mais pesquisadas.

Carreira 
A carreira pornográfica de Butt inicia-se com uma vingança para seu ex-namorado. Depois de uma agressão por ela ter assistido a um filme pornô, ficando alguns dias hospitalizada, resolveu procurar a produtora do filme a que tinha assistido. Assim, fez um teste com o diretor da empresa e fechou contrato.

Pâmela Butt foi uma das principais atrizes da produtora Brasileirinhas. Nos filmes, pratica sexo pesado, como no filme Pâmela Butt com 30 Homens, onde atuou com 30 homens negros, incluindo Kid Bengala.

Foi uma das estrelas do canal pago Sexprivé Brasileirinhas, parceria entre a Rede Bandeirantes e o Grupo Fallms International, distribuidor das marcas Brasileirinhas e Evil Angel.

Em 2006, foi flagrada num suposto vídeo divulgado livremente na Internet com o jogador Vágner Love. Mais tarde, a afirmação foi confirmada pela atriz. Porém, tentou impedir a exibição das imagens na Internet, pois não sabia que estava sendo filmada.

Em 2009, processou o programa CQC, da Band, por ter sido chamada de "prostituta".

Filmografia (parcial)

Ligações externas 

 
 
 
 

Atrizes pornográficas do Brasil
Naturais de Caxias do Sul
Nascidos em 1976
Pseudônimos do Brasil